Polsko-Chorwacka Izba Przemysłowo-Handlowa (hr. Poljsko-hrvatska industrijska i trgovinska komora) jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-chorwackich kontaktów gospodarczych. Członkami są firmy działające w Polsce i Chorwacji.

Zobacz też 
 Ambasada Chorwacji w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Chorwacji
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-chorwackie